39-й Кубок Америки был сыгран по формуле предыдущего розыгрыша, кроме сборных команд КОНМЕБОЛ на него были приглашены две команды гостей —  и , чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команд, в однокруговом турнире определяли 8-х участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучших команды, занявших третьи места), которые попадали в четвертьфиналы. По ротационному принципу хозяином чемпионата стал Парагвай.

 был представлен молодёжной командой.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

Группа C

Отбор лучших 

 и  вышли в четвертьфинал.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей

  Роналдо
  Ривалдо

4 мяча
  Марсио Аморозо

3 мяча
  Мартин Палермо
  Иван Саморано
  Луис Эрнандес
  Мигель Анхель Бенитес
  Роке Санта Крус
  Марсело Салайета

Статистика

Ссылки 
 Кубок Америки 1999 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1999 году
Июнь 1999 года
Июль 1999 года
Международные соревнования по футболу в Парагвае
1990-е годы в Парагвае